Tom Burke  (1890-1969), chanteur d'opéra britannique ;
 Tom Burke (1890-1969), acteur britannique ;
 Tom Burke (né en 1981), acteur britannique.